Exclusieve disjunctie, een logische operator
XOR-poort, exclusive OR, een logische bouwsteen van digitale schakelingen
Xor (computerspel), computerspel uit 1987 dat werd ontwikkeld door Astral Software